Off the Lock é o segundo álbum da banda japonesa de hard rock B'z, lançado em 21 de maio de 1989 pela BMG Victor. Seguindo o estilo do álbum anterior, Off the Lock continua com uma sonoridade pop diferente do hard rock que mais tarde levaria o B'z ao sucesso. O primeiro "Live Gym" da banda foi feito para este álbum.

O álbum vendeu 604.700 cópias no total, e chegou à 33ª colocação da Oricon, melhorando sua performance na parada em relação ao B'z.

Faixas

Ficha técnica 
 Koshi Inaba - vocais
 Tak Matsumoto - guitarra

Álbuns de 1989
Álbuns de B'z
Álbuns de pop rock
Álbuns lançados pela Bertelsmann Music Group